Irresistible (álbum)
 Irresistible (canção de Jessica Simpson)
 Irresistible (canção de The Corrs)

Desambiguação